Philippe Llado, , est un animateur de radio et comédien voix off.

Carrière

1983-2002 : le secteur de la communication 
Philippe Llado débute la radio en amateur en 1983 sur RGB (Val-d'Oise - 95) lors d'une foire commerciale.

Après un Bac option Cinéma, il rejoint l'équipe de Transat FM à Rueil-Malmaison puis FMC à Creil et ESPACEFM à Clichy.

Parallèlement, Philippe Llado intègre l'entreprise Havas Voyages et se spécialise dans les déplacements d'hommes d'affaires durant 6 ans.

De 1998 à 2002  et  (Infolignes SNCF), journaux téléphonés (Michelin, BNP).

Depuis 1996 : accès à des médias nationaux en France 
En 1996, Philippe Llado devient animateur de la matinale de Radio Latina puis rejoint le groupe NRJ en .

Il rejoint Rire et chansons en 1997. Animateur et responsable artistique de la radio , il anime :
 la tranche 17h/20h intitulée Sous les pavés, le rire (1997/1998);
la matinale en semaine, de 6h à 9h, intitulée  en duo avec Lomig Guillo (1998);
la matinale en semaine, de 6h à 9h, intitulée Debout la Gaule en duo avec Muzo (1998/1999);
la matinale en semaine intitulée Les Cadors (de 2000 à 2003) ;
puis la tranche du 16h/20h (en 2004 et 2006) ;
 celle de 9h à 12h (en 2005) ;
 Comment ça vanne aujourd'hui ? avec Vincent McDoom, Arnaud Ducret et Jérôme Commandeur de 2006 à 2007 ;
 puis avec Pascal Atenza, Lomig Guillo, Bérangère Lou et Yoan Legentil de 2007 à 2009 ;
 et enfin avec Pascal Atenza et Pascal Gigot de 2009 à 2011.

Entre 2007 et 2009, il tient également le rôle de Gilles dans la série Barres de Mire sur Canal+.

Lors de la saison 2011-2012, il anime Votez Mr Philippe ! avec Pascal Atenza, Pascal Gigot et Mika. 

En , Philippe Llado anime Le MDR, initiales de « Le Morning Du Rire » avec Pascal Atenza, Sandy Oullion et Mika. 

Depuis le , Philippe Llado coanime, avec Sandy Oullion, la matinale en semaine Philippe&Sandy sur l'antenne de Nostalgie.

Depuis 1999 : interventions comme comédien/voix off et la publicité

Notes et références 

Radio en Île-de-France
Personnalité masculine française de la radio
Collaborateur de Rire et Chansons
Animateur sur Rire et Chansons
Animateur sur Nostalgie
Animateur sur une radio en France
Naissance en mai 1972
Naissance à Houilles